Russian Time ist der Name folgender Teams im Automobilrennsport:

 Motopark Academy, 2013
 iSport International, 2014
 Virtuosi Racing UK, 2015 bis 2018